Ташты́п ( — каменное дно) — село в России, административный центр Таштыпского района Республики Хакасия. Расположено на одноимённой реке.

География 
Расположен в просторной долине в 150 км на юго-запад от Абакана. В 22 км на юго-восток находится город Абаза. Всего в Таштыпе 62 улицы. Расположен на региональной автодороге 95К-002  Абакан — Ак-Довурак. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Абаза 32 км.

История 
Таштып был основан в XVIII веке красноярскими казаками.  В 1755 — 1758 годах, в связи с угрозой вторжения китайской армии на Алтай, охрану всей южно-сибирской пограничной линии несут  казачьи гарнизоны, образовав  там свои деревни, станицы и форпосты. Такими населенными пунктами, в частности, были Арбаты, Таштып, Нижний Имек, Монок, Табат, Означенная, Большой Луг, Чехан, Бузуново, Шадат, Каратуз, Оя, Кебеж, Суэтук, Саянская, Каптырево и ряд других, общим числом более 65.В рукописном труде известного в прошлом учёного-путешественника П.С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства в 1772-1773 годах», (издание Санкт-Петербург. 1778 г.) о наших местах сказано следующее: «Таштып - есть самое последнее русское жилище в степи, Мунгалию ограничивающее. На берегу одноимённой реки стоят пять дворов красноярских казаков, добровольно поселившихся  в этих местах для содержания пограничного караула. Казаки имеют пашню, сенокосы, охотничают и держат под своим доглядом всю территорию. На реке они построили водяную мельницу. Сам же  пост состоит из деревянного караульного дома, ограждённого деревянным заплотом (забором - прим. авт.) из кругляка и деревянными же, заостренными с концов, рогатками. Службу здесь несут "охотники" - казаки-годовальщики  из Красного Яра. Таштыпский караул  прикрывает собою степь с западного направления. Дорога от Таштыпа до Кузнецка идёт на запад, вверх по Малой Зее через реку Майдар и горами до Узаса, впадающего в Мразу. Затем сплавом по горной реке,  всего пути два дня. Чаще же ездят к вершинам томским да саянским ... четыре дня верхи (верхом) и по реке плотом. Далее, до Кузнецкой линии горами не проведено никакой межи  – самими горами место крепкое…". История сохранила для потомков имена казаков, основавших Таштыпский казачий караул: Ворошилов, Зырянов, Кузьмин, Смольянинов, Шахматов и Юшков.  Во всяком случае,это их подписи стоят под прошением тобольскому генерал- губернатору о разрешении основать передовой казачий караул-форпост, на свободных землях южно-сибирской окраины Русского государства. Для этой цели, от Бийска на Алтае и до Саянского острога, расположенного на краю Минусинской котловины, в 1741 году царским правительством было принято решение об учреждении в Сибири  новой Кузнецкой пограничной линии.  Вначале это был казачий караульный пост, служивший самым западным опорным пунктом защиты русского приграничья от набегов джунгар. Затем караульный пост Таштып преобразован в казачью станицу. Это произошло в 1852 году, когда станичное правление было перенесено в Таштып из Арбатов. Здесь располагалось управление (штаб) 5-ой Таштыпской казачьей сотни, одним из командиров которой был казачий офицер  Марк Суриков, родственник великого русского художника В.И. Сурикова. Неподалёку от Таштыпа возникли новые казачьи выселки-Нижний Имек. В конце XIX — начале XX века в эти благодатные места на постоянное место жительства прибыло немало крестьян-переселенцев из центральных губерний России. В Таштыпе казаками была построена Христорождественская церковь, здесь наряду с казаками жили купцы и золотопромышленники. Поэтому Таштып в царское время был  центром  распространения русской православной культуры и образования среди неграмотных в основной массе хакасов.

В начале 1920-х жителями деревень Нижний Имек, Бутрахты, Таштып, Большой Бор была основана деревня Верхний Имек.

Инфраструктура 
Крупные предприятия : Таштыпское дорожное ремонтно-строительное управление (ремонт и строительство дорог), лесхоз «Таштыпский».

В Таштыпе находятся 2 средние общеобразовательные школы, профтехучилище, 2 библиотеки, музей, Христорождественский храм. Издаются газеты «Земля Таштыпская», «Таштыпский вестник».

Есть дом культуры. На площади около него стоит памятник В. И. Ленину.

Население 

 Национальный состав

Число хозяйств: 2380. Население (2004): 6336 человек, в том числе русские (55,2 %),  хакасы (25,4 %), др. народности (23,4 %).

Известные жители 
Петр Матвеевич Сипкин,  полковник. кавалер шести боевых орденов Российской империи. Служил в Красноярском казачьем дивизионе командиром 3-ей сотни. С началом первой мировой войны добровольцем ушел на фронт. Служил в 1-ом Амурском казачьем полку. Погиб в 1917 г. под Тернополем в Галиции. Похоронен в Красноярске. Байкалов Анатолий Васильевич, родился в 1882 г.  родом из казачьей семьи станицы Таштып Минсинского уезда. С 1920 г. в эмиграции. Известный общественный деятель  русской эмиграции. В посёлке работал и жил несколько лет Григорий Трофимович Зорин (1920—1976), Герой Советского Союза (1945).

Литература 
 
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Красноярск: Поликор, 2008. Т. 2 : [О — Я]. 320 с. : илл. С. 79. ISBN 978-5-91502-008-4. — С. 178. А. Мунгалов Казаки в Сибири . изд. 1907 г. Иркутск. А.Трут Дорогой славы и утрат. Ростов на Дону.

Примечания 

Населённые пункты Таштыпского района
Районные центры Хакасии